Serenity (serenità in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Serenity – film del 2005 diretto da Joss Whedon
 Serenity – film del 2019 diretto da Steven Knight
 Serenity - L'isola dell'inganno (Serenity) – film del 2019 diretto da Steven Knight
 Serenity – attrice pornografica statunitense

Musica 
 Serenity – gruppo musicale austriaco
 Serenity – album di Stan Getz del 1991
 Serenity – album dei Culture Beat del 1993
 Serenity – singolo dei Godsmack del 2003, dall'album Faceless
 Serenity – album dei Blood for Blood del 2004
 Serenity – album dei Dodskammer del 2004
 Serenity – album di Kotipelto del 2007

Onomastica 
 Serenity – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi immaginari 
 Princess Serenity – personaggio di Sailor Moon
 Queen Serenity – altro personaggio di Sailor Moon, madre di Princess Serenity

Altro 
 Serenity – astronave protagonista del film omonimo e della serie televisiva Firefly
 Serenity – gioco di ruolo di fantascienza